Il singolare del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jonas Björkman che ha battuto in finale Carlos Moyá 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Pete Sampras (terzo turno)
 Goran Ivanišević (secondo turno)
 Àlex Corretja (terzo turno)
 Thomas Enqvist (terzo turno)
 Carlos Moyá (finale)
 Marcelo Ríos (terzo turno)
 Todd Woodbridge (terzo turno)
 Cédric Pioline (secondo turno)

 Jonas Björkman (Campione)
 Wayne Ferreira (semifinali)
 Alberto Berasategui (primo turno)
 Chris Woodruff (secondo turno)
 Bohdan Ulihrach (secondo turno)
 Andre Agassi (quarti di finale)
 Thomas Johansson (primo turno)
 Magnus Larsson (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1997